é o terceiro álbum de estúdio da banda Dir en grey, lançado em 20 de janeiro de 2002 pela Firewall Div. Existem três faixas instrumentais com kanjis distintos que podem ser romanizados como "Shinsou". Na faixa 7, ele significa "enterrar profundamente", na 12, significa "enterrar core" e na 16 significa "enterrar Deus".

Uma versão regravada de "Undecided" apareceu como b-side de "Glass Skin".

Recepção

Alcançou a terceira posição nas paradas da Oricon Albums Chart e manteve-se por três semanas. Em dezembro de 2006 foi certificado disco de ouro pela Recording Industry Association of Japan (RIAJ).

Faixas

Posição nas paradas

Álbum

Singles

Ficha técnica
Dir en grey
  – vocais
  – guitarra 
 Die – guitarra
 Toshiya – baixo
 Shinya – bateria

Álbuns de Dir en grey
Álbuns de 2002
Álbuns lançados pela Sony Music
Álbuns em língua japonesa